Vignevieille ou Vinhavièlha é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 16,72 km².

Demografia

Comunas de Aude